Teatre Goya (Barcelona)
 Teatre Goya o Teatre Armengol de Bellpuig (Urgell)
 Sala Goya o Teatre Josep Maria de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet 
 Teatro Goya (Casp) (Aragó)